Анато́лий Серге́ев:
 Сергеев, Анатолий Андреевич (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Сергеев, Анатолий Ипатович (род. 1940) — советский и российский генерал-полковник.
 Сергеев, Анатолий Михайлович — советский сталевар, Герой Социалистического Труда.